Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Hall of Fame Tennis Championships 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl Američan John Isner, kterého v semifinále vyřadil pozdější finalista a bývalá světová jednička Lleyton Hewitt.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený francouzský hráč Nicolas Mahut, když ve finále zdolal australskou turnajovou čtyřku Lleytona Hewitta po třísetovém průběhu 5–7, 7–5 a 6–3. Po rosmalenském titulu z června 2013 přidal Mahut v rozmezí jednoho měsíce druhou turnajovou trofej z trávy a současně druhou singlovou v kariéře.

Nasazení hráčů 
  Sam Querrey (1. kolo)
  John Isner (semifinále)
  Igor Sijsling (čtvrtfinále)
  Lleyton Hewitt (finále)
  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Marinko Matosevic (1. kolo, skreč)
  Kenny de Schepper (1. kolo)
  Rajeev Ram (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2013